

Береке — село, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область
 Береке — станційне селище, Аксуський район, Жетисуська область
 Береке — село, Балхаський район, Алматинська область
 Береке — село, Карасайський район, Алматинська область
 Береке — село, Келеський район, Туркестанська область
 Береке — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область
 Береке — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Береке — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Береке — село, Сайрамський район, Туркестанська область
 Береке — село, Сариагаський район, Туркестанська область
 Береке — село, Талгарський район, Алматинська область
 Береке — село, Уаліхановський район, Північноказахстанська область

Див. також 
 Берекелі